El término chimenea puede hacer referencia a: 

Chimenea, sistema usado para evacuar gases calientes y humo de calderas, calentadores, estufas, hornos, fogones u hogares a la atmósfera.
Chimenea, elemento del buque destinado a alojar las tuberías de escape de motores, turbinas y calderas.
Chimenea solar forma de mejorar la ventilación de edificios usando la convección del aire caliente
 Chimenea volcánica, conducto por donde sale el magma de los volcanes a la superficie.
 Chimenea de hadas, en geomorfología, especie de gran columna natural constituida a base de rocas débiles
Chimeneas, localidad y municipio español perteneciente a la provincia de Granada